Синявська — жіноче прізвище. Відомі носії:

 Синявська Ірина Максимівна (нар. 1957) — український шкільний педагог та державний діяч.
 Синявська Катерина Антонівна (1911—1975) — український кінооператор.
 Синявська Тамара Іллівна (нар. 1943) — радянська і російська оперна співачка.

Див. також 
 Синявський